Windscheid peut faire référence à:

Patronymie
 Bernhard Windscheid (1817-1892), juriste et professeur de droit allemand
 Franz Windscheid (1862-1910), neurologue allemand
 Jonas Windscheid (1982- ), musicien de jazz allemand
 Katharina Windscheid (1859-1943), militante allemande pour les droits des femmes
 Leon Windscheid (1988- ), entrepreneur allemand